Ario kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Ario de Rosales, kommunhuvudort, Michoacán de Ocampo, 
 Ario de Rayón, ort, Michoacán de Ocampo, Zamora, 
 Ario (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar